Fioramonti ist der Familienname folgender Personen:

Lorenzo Fioramonti (* 1977), italienischer Hochschullehrer und Politiker
Nelly Fioramonti (1939–1973), italienische Sängerin